Ел Сенисеро има више значења:

 Ел Сенисеро (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сенисеро (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сенисеро (Текискијак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Сенисеро (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику